Schwachstelle steht für:
 Schwachstelle (Organisation), Mangel innerhalb einer Organisation
 Schwachstelle (Technik), Unvollkommenheit einer Baugruppe

Siehe auch:
 Materialermüdung
 Sollbruchstelle